Đorđe Lazić ist der Name folgender Personen:

* Đorđe Lazić (Fußballspieler) (* 1983), serbischer Fußballspieler 
 Đorđe Lazić (Wasserballspieler) (* 1996), serbischer Wasserballspieler